Калмаков — фамилия. 

Известные носители:
 Калмаков, Андрей Леонидович (род. 1970) — советский и российский спортсмен (шашки).
 Калмаков, Николай Константинович (1873—1955) — художник, график, иллюстратор русско-итальянского происхождения.

См. также 
 Калмыков